Argilla ima više značenja:
 Argilla, Latina
 Argilla, Vibo Valentia